Гай Пратт (; 3 января 1962, Лондон, Англия, Великобритания) — британский бас-гитарист, композитор и шоумен, бывший участник австралийской рок-группы Icehouse; сын актёра Майка Пратта. В качестве сессионного музыканта работал со множеством известных музыкантов, приняв участие в записи почти 100 альбомов. Наиболее известен по сотрудничеству с группой Pink Floyd и её лидером Дэвидом Гилмором.

С 1996 года Гай Пратт женат на Гале Райт, дочери клавишника Ричарда Райта.

Дискография 
На протяжении своей более чем двадцатипятилетней музыкальной карьеры Пратт принял участие в записи более 90 музыкальных альбомов различных исполнителей, в числе которых есть такие звёзды как Дэвид Гилмор, Гэри Мур, Брайан Ферри, Майкл Джексон, Мадонна, Том Джонс и Игги Поп, а также группы Pink Floyd, Roxy Music, Whitesnake, Tears for Fears. Здесь приведены наиболее известные записи с его участием.

Ссылки 
 
 

Рок-музыканты Великобритании
Бас-гитаристы Великобритании
Кинокомпозиторы Великобритании
Комики Великобритании
Pink Floyd
Мультиинструменталисты Великобритании
Рок-вокалисты Великобритании
Сессионные музыканты Великобритании